Кубок Либертадорес 2006 — 47-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем турнира стал «Интернасьонал».

Предварительный раунд

Первый раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Второй раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал 
Первый матч

Второй матч

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 2006 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 2006 на Торсиде

Футбол в Южной Америке в 2006 году
Кубок Либертадорес